At It Again – cortometraggio del 1912 diretto da Mack Sennett 
 At It Again – film del 1928 diretto da Norman Taurog
 At It Again! – album dei The Dubliners del 1968